Pezza – unità di misura per la commercializzazione dei tessuti
Pezza – termine araldico indicante figure, divise in ordinarie ed onorevoli

Geografia (Italia)
Pezza – frazione di Marano di Valpolicella, provincia di Verona
Pezza delle Monache Centrale – frazione di Villa Castelli, provincia di Brindisi
Pezza Petrosa – sito archeologico di Villa Castelli, provincia di Brindisi
Pezze di Greco – frazione di Fasano, provincia di Brindisi
Piani di Pezza – altopiano glaciale e carsico-alluvionale situato in Abruzzo, provincia dell'Aquila

Persone
Francesco Pezza (1873-1956) — medico e storico italiano
John Pezza (1952) – ex schermidore italiano
Michele Pezza, detto fra Diavolo (1771-1806) – brigante e militare italiano

Altri progetti